Blizna je lahko:
 Blizna Donja (Hrvaška)
 Blizna Gornja (Hrvaška)
 Blizna (Črna gora)